De Veikkausliiga 2016 was het 86ste seizoen in het hoogste afdeling van het Finse profvoetbal. Aan de competitie deden twaalf teams mee. Het seizoen begon op 2 april en eindigde op 23 oktober 2016.

Seinäjoen JK trad aan als titelverdediger, maar moest deze afstaan aan IFK Mariehamn, dat onder leiding van trainer-coach Kari Virtanen voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen van Finland werd. De club won op de spannende slotspeeldag op eigen veld met 2-1 van Ilves Tampere, terwijl achtervolgers HJK Helsinki en Seinäjoen JK in de laatste speelronde met 0-0 gelijkspeelden.  

In de 198 gespeelde wedstrijden werd in totaal 459 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,32 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Roope Riski van Seinäjoen JK met zeventien treffers, waarvan twee rake strafschoppen.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

FC Inter Turku won met 2–0 over twee duels en handhaafde zich in de hoogste divisie.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Prijzen

Maandelijkse prijzen

Managers gala
 Talent van het jaar -  Mikael Soisalo (Ilves)
 Beste keeper -  Walter Viitala (IFK Mariehamn)
 Beste verdediger -  Jani Lyyski (IFK Mariehamn)
 Beste middenvelder -  Emile Paul Tendeng (Ilves)
 Beste aanvaller -  Alfredo Morelos (HJK)
 Beste trainer -  Peter Lundberg & Kari Virtanen (IFK Mariehamn)

Zie ook
Beker van Finland 2016
Fins voetbalelftal in 2016

Externe link
Officiële site

2016
Competitievoetbal 2016